Ictidorhinus martinisi — вид примитивных терапсид из подотряда биармозухий (Biarmosuchia), единственный в роде Ictidorhinus.

Голотип AMNH 5526 представляет собой череп без нижней челюсти. Найден около посёлка Нью-Бетесда (ЮАР) в верхнепермских отложениях пустыни Карру. Длина черепа 10 см, а общая длина около 50 см. Ноздри почти терминальные. Глазницы большие, а височные отверстия малы. Большое теменное отверстие окружено костным возвышением.

Род Ictidorhinus первоначально был типовым для семейства Ictidorhinidae, но в 2006 году Сайдор и Рубидж  перенесли его в подотряд биармозухий. В 2007 году исследования Сайдора и Смита определили род как сестринский таксон клады бурнетиаморфов:

Примечания

Ссылки 
 Информация о Ictidorhinus martinsi  на сайте palaeocritti.com

Биармозухии
Монотипические роды синапсид
Синапсиды пермского периода
Ископаемая фауна Африки
Фоссилии, описанные в 1913 году